

Geografia 
 Denny – città della Scozia
 Denny – comunità non incorporata degli Stati Uniti in California
 Isola Denny (Denny Island) – isola della Columbia Britannica, in Canada
 Isola Denny (Denny Island) – isola dell'estuario del fiume Severn, tra Galles e Inghilterra

Personaggi 
 Denny Duquette – personaggio della serie televisiva Grey's Anatomy 
 Denny – personaggio della striscia a fumetti statunitense Dennis the Menace
 Denny – rapper italiano

Persone 
 Martin Denny – compositore statunitense
 Reginald Denny – attore britannico
 Sandy Denny – cantautrice folk britannica

Altro 
 Denny – variante del nome proprio di persona Dionigi
 Denny – serie animata statunitense
 Hilary/Denny – singolo di Cristina D'Avena del 1988
 23257 Denny – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Danny
Dennys
Dennis